La Serie Mundial de la Temporada 2022 de las Grandes Ligas de Béisbol, fue la 118ª edición de este clásico, que se jugó entre el campeón de la Liga Americana (AL), los Astros de Houston, y el campeón de la Liga Nacional (NL), los Filis de Filadelfia. La serie está programada para jugarse entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, si son necesarios los siete juegos, y será transmitida por Fox y ESPN Radio. Así mismo, será la primera vez desde 1915 que un clásico de otoño inicie en viernes, y en caso de recurrir al juego 7, significaría la fecha de culminación más tardía de una temporada de grandes ligas.

Para esta edición, Los Astros, que tienen el mejor récord de temporada regular, tienen la ventaja de jugar en casa y albergarán los juegos 1 y 2, y si es necesario, los juegos 6 y 7. La serie es una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1980 (jugada cuando los Astros eran un equipo de la Liga Nacional), en el que los Filis ganaron tres juegos a dos.

Por sexto año consecutivo, MLB vendió patrocinios de presentación a todas las series de postemporada. Como resultado de un nuevo acuerdo de varios años con Capital One, esta Serie Mundial se conoce oficialmente como la Serie Mundial 2022 presentada por Capital One.

Camino a la Serie Mundial 

Para esta temporada, hubo modificaciones al formato de la postemporada, pues se añadieron los cupos de comodines a 4, por lo que serían seis equipos por liga los calificados a postemporada. Los dos mejores campeones divisionales avanzaron a las series divisionales, mientras que sus rivales saldrían de las series de comodines a ganar dos de tres juegos. En las series divisionales se enfrentaron al mejor de cinco juegos, y en las series de campeonato al mejor de siete juegos. Los dos campeones de liga se enfrentan en la Serie Mundial, al mejor de siete partidos.

Estadios

Desarrollo 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Véase también 

 Temporada 2022 de las Grandes Ligas de Béisbol
 Grandes Ligas
 Béisbol
 Serie Mundial

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Major League Baseball postseason schedule

2022
Deporte en Estados Unidos en 2022
Béisbol en 2022